La stagione 1983-84 dei Los Angeles Lakers fu la 35ª nella NBA per la franchigia.

I Los Angeles Lakers vinsero la Pacific Division della Western Conference con un record di 54-28. Nei play-off vinsero il primo turno con i Kansas City Kings (3-0), la semifinale di conference con i Dallas Mavericks (4-1), la finale di conference con i Phoenix Suns (4-2), perdendo poi la finale NBA con i Boston Celtics (4-3).

Western Conference

Roster

Collegamenti esterni 

Stagione 1983-1984 delle squadre di pallacanestro
1983-1984